Alberto Fortis ist der Name folgender Personen:

* Alberto Fortis (Universalgelehrter) (1741–1803), italienischer Geistlicher, Naturphilosoph und Universalgelehrter
 Alberto Fortis (Sänger) (* 1955), italienischer Cantautore